А́рский Ка́мень () — топоним в Белорецком районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

 Арский Камень — село, входит в состав Сосновского сельсовета.
 Арский камень — скала на правом берегу старого русла реки Белая.
 Арский камень — урочище, комплексный памятник природы Республики Башкортостан (1956), памятник природы (1965).
 «Арский камень» — база отдыха на территории Сосновского сельсовета.